Estrella hace referencia a varios artículos:

Astronomía
 Estrella, cuerpo celeste.

Biología
 Estrella de mar, Asteroidea, equinodermo.
 Nombre común de la planta Plantago coronopus.
 Nombre común de la planta Plantago lanceolata.
 Nombre común de la planta Stellaria holostea.
 Nombre común de la planta Trifolium stellatum.

Deporte
 Estrellas Orientales, equipo de la Liga Dominicana de Béisbol Invernal.
 Estrella Roja de Belgrado, club polideportivo.
 Étoile Sportive du Sahel, Estrella del Sahel, club de fútbol de Túnez.

Geometría
 Estrella, cualquier objeto con rayos que parten de un centro común
Estrella mágica, polígono estrellado con símbolo de Schläfli

Nombre propio
 
 Estrella Morente, cantante.
 Estrella María Benzo Blas, cantante sevillana que fusiona R&B y flamenco.

Simbolismo
Estrella de ocho puntas o Estrella de Salomón, forma geométrica usada por varias culturas bajo distintos nombres y significados.
Estrella de David, uno de los más conocidos símbolos identitarios del judaísmo.
Estrella de la vida, estrella de seis puntas de color azul, con un borde blanco que en su centro posee la vara de Esculapio.
Estrella de granero, objeto de decoración en los graneros.
 Estrella roja de 5 puntas, símbolo del comunismo y socialismo.
Estrella de Belén, según la tradición cristiana, astro que guio a los Magos al lugar del nacimiento de Jesucristo

Insignias
Estrella de Mariscal, símbolo militar en la Unión Soviética.
Estrella de Bronce, condecoración de los Estados Unidos.
Estrella de Oro, Condecoración del Estado más alta en la antigua Unión Soviética.
Estrella de Plata, medalla.
Estrella de servicio, insignia de metal en forma de estrella en miniatura.
Estrella de la Amistad de los Pueblos, condecoración de la República Democrática Alemana.
Estrella de la República de Indonesia, máxima condecoración de Indonesia

Cultura y ocio
Estrella, actor o actriz famoso/a según la crítica cinematográfica o el público.
 Las Estrellas, nombre de la cadena mexicana de televisión de Televisa.
 Las Estrellas, nombre de la telenovela argentina de Canal 13 de Buenos Aires.
Estrella de la Muerte, estación espacial ficticia dentro del universo de la película Star Wars.
Estrella de Fuego, superheroína mutante de las historietas publicadas por Marvel.
Estrella de Nanchang, noria-mirador de 160 metros de altura emplazada en la ciudad de Nanchang.
Estrella de Alexander, rompecabezas con un funcionamiento similar al Cubo de Rubik.
Estrella de Puebla, noria turística ubicada en la ciudad de Puebla.

Además
 Estrella (fortificación), fortín o reducto que asemeja a una estrella.
 Estrella (Madrid), barrio de la ciudad de Madrid.
 Estrella (náutica), la empleada por los marinos en cálculos de posición.
 Estrella (Renfe), servicio de Larga Distancia de la empresa española Renfe.
 Estrella de Bessèges, carrera ciclista francesa que se disputa en Bessèges.
 La Estrella, municipio Colombiano del departamento de Antioquia
 Estrella Levante, cerveza fabricada en Murcia
 La Estrella de Iquique, periódico chileno.
 La Estrella de Tucsón, periódico en español de Tucson (Arizona).